Diese Liste der österreichischen diplomatischen Vertreter in Russland enthält alle Botschafter Österreichs von 1721 bis heute (2012), die in Russland bzw. der Sowjetunion akkreditiert waren oder sind. Um 2015 besteht der Amtsbereich aus Belarus (Weißrussland) und der Russischen Föderation („Russland“), die Österreichische Botschaft in Moskau betraut in ihrem Konsularbezirk auch Armenien (das seit 2012 einen Botschafter am Außenministerium hat) und Usbekistan.

Geschichte 
1703 gründete Peter I. Sankt Petersburg, das von 1710 bis 1918 die Hauptstadt des Russischen Reiches war. Bis 1880 lag dort die österreichische Botschaft an der Adresse 102 Fontanka River Embankment, (Английская набережная, Englisches Quai)

Am 6. August 1914 erklärte Franz Joseph I. Zar Nikolaus II. den Krieg und Dänemark wurde Schutzmacht in Russland.

Anfang Juli 1918 wurde Generalkonsul Georg de Pottere (1875–1951)   Die Verhandlungen gingen in den letzten Tagen des Juli zu Ende. Am 11. Juli 1918 erteilte die Moskauer Regierung Otto von Franz das Agreement, worauf dieser am 6. August 1918 zum Gesandten in Moskau ernannt wurde. Weder Georg de Pottere noch Otto von Franz traten ihr Amt vor dem 9. November 1918 an.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1990/91 war der Botschafter für weitgehend alle Nachfolgestaaten zuständig, diese Agenden wurden sukzessive durch neue Botschaften ersetzt.

Missionschefs 
1700: Aufnahme diplomatischer Beziehungen

Siehe auch 
 Österreichisch-sowjetische Beziehungen
 Liste der österreichischen Botschafter

Einzelnachweise 

Russland
Osterreich